Montreuil (Eure i Loir), municipi francès al departament de l'Eure i Loir 
 Montreuil (Sena Saint-Denis), municipi francès al departament de Sena Saint-Denis 
 Montreuil (Vendée), municipi francès al departament de Vendée 
 Montreuil-au-Houlme, municipi francès al departament de l'Orne 
 Montreuil-aux-Lions, municipi francès al departament de l'Aisne 
 Montreuil-Bellay, municipi francès al departament de Maine i Loira 
 Montreuil-Bonnin, municipi francès al departament de la Viena 
 Montreuil-des-Landes, municipi francès al departament d'Ille i Vilaine (regió de Bretanya) 
 Montreuil-en-Caux, municipi francès al departament del Sena Marítim 
 Montreuil-en-Touraine, municipi francès al departament de l'Indre i Loira 
 Montreuil-en-Auge, municipi francès al departament de Calvados 
 Montreuil-Juigné, municipi francès al departament de Maine i Loira 
 Montreuil-l'Argillé, municipi francès al departament de l'Eure 
 Montreuil-la-Cambe, municipi francès al departament de l'Orne 
 Montreuil-le-Chétif, municipi francès al departament del Sarthe 
 Montreuil-le-Gast, municipi francès al departament d'Ille i Vilaine (regió de Bretanya)
 Montreuil-le-Henri, municipi francès al departament del Sarthe 
 Montreuil-Poulay, municipi francès al departament de Mayenne 
 Montreuil-sous-Pérouse, municipi francès al departament d'Ille i Vilaine (regió de Bretanya)
 Montreuil-sur-Barse, municipi francès al departament de l'Aube 
 Montreuil-sur-Blaise, municipi francès al departament de l'Alt Marne 
 Montreuil-sur-Brêche, municipi francès al departament de l'Oise 
 Montreuil-sur-Epte, municipi francès al departament de Val-d'Oise 
 Montreuil-sur-Ille, municipi francès al departament d'Ille i Vilaine (regió de Bretanya)
 Montreuil-sur-Loir, municipi francès al departament de Maine i Loira 
 Montreuil-sur-Lozon, municipi francès al departament de Manche 
 Montreuil-sur-Maine, municipi francès al departament de Maine i Loira 
 Montreuil-sur-Mer, municipi francès al departament del Pas de Calais (regió de Nord – Pas de Calais)
 Montreuil-sur-Thérain, municipi francès al departament de l'Oise 
 Montreuil-sur-Thonnance, municipi francès al departament de l'Alt Marne 
 Cantó de Montreuil, cantó francès al districte de Montreuil (departament del Pas de Calais)
 Cantó de Montreuil-Bellay, cantó francès al districte de Saumur (departament de Maine i Loira)
 Cantó de Montreuil-Est, cantó francès al districte de Bobigny (departament de Sena Saint-Denis) 
 Cantó de Montreuil-Nord, cantó francès al districte de Bobigny (departament de Sena Saint-Denis)
 Cantó de Montreuil-Oest, cantó francès al districte de Bobigny (departament de Sena Saint-Denis)
 Camp de Montreuil-sur-mer, campament militar dels exèrcits napoleònics establert el 1803 a la població de Montreuil-sur-Mer
 Chiré-en-Montreuil, municipi francès al departament de la Viena 
 Comtat de Montreuil, jurisdicció feudal de França centrada a Montreuil-sur-Mer. Història : A la zona hi havia un monestir ...
 Districte de Montreuil, districtes amb què es divideix el departament francès del Pas de Calais, a la regió del ...
 La Chapelle-Montreuil, municipi francès al departament de la Viena 
 Vaux-Montreuil, municipi francès al departament de les Ardenes